Gotham kan syfta på:

 Gotham, Dorset - en ort i Dorset, England
 Gotham, East Sussex - en ort i East Sussex, England
 Gotham, Nottinghamshire  - en ort i Nottinghamshire, England
 Gotham (TV-serie) - en amerikansk TV-serie
 Gotham City - en fiktiv stad i USA